Chlup je biologický termín popisující určité tenké výčnělky z povrchu organismů, zejména rostlin a živočichů. 

 chlup (zoologie) – tvoří ochlupení savců po těle
 trichom (botanika) – neboli chlup, struktura na pokožce rostlin
 vlas – chlup na hlavě
 pubické ochlupení – ochlupení rostoucí v oblasti lidských genitálií, začíná růst v pubertě
 Chlup (příjmení) – jedná se také o české příjmení

Externí odkazy